Алфавітний список американських художників.

А 
 Томас Айрес (1816—1858)
  (1851—1927)

Б

В

Г 
  (1837—1922)
 Сеймур Жозеф Гай (1824—1910)

Ґ

Д 
  (1796—1886)

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К 
  (1823—1900)

Л

М 
 Стюарт Мід
  (1837—1926)
  (1862—1947)

Н

О

П

Р 
  (1864—1926)
  (1833—1905)
 Фредерік Ремінгтон (1861—1909)
 Роберт Лівайс Рід (1862—1929)

С 
 Дідьє Семвайз (народився 1971)

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч 
 Фредерік Едвін Черч (1826—1900)

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки персоналій США
 
С